FTV ist die Abkürzung von:
 Fashion TV, ein Fernsehsender
 Federalna televizija, ein Fernsehsender in Bosnien-Herzegowina
 France Télévisions, die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt Frankreichs
 Free-to-view, also Free-TV, das zwar kostenlos, aber verschlüsselt ist, siehe Grundverschlüsselung
 Funktechnischer Verein, früherer deutscher Amateurfunkverein

FTV